Frances Bean Cobain (1992-), artiste visuelle américaine, fille de Kurt Cobain.
 Kurt Cobain

Titres 

 Cobain, film néerlandais de Nanouk Leopold sorti en 2018
 Kurt Cobain: About a Son
 Kurt Cobain: Montage of Heck
 Cobain, titre du son de Lil Peep